

Toponymie
Bielino peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Bielino, village du powiat de Plock, 
 Bielino, village du powiat de Wyszków